Diehl har flere betydninger:
 August Diehl – tysk skuespiller
 David Diehl – amerikansk footballspiller